ou  peut désigner :

 Opposite, un album du groupe de skate punk français Burning Heads sorti en 2001 ;

 The Opposites, un groupe de hip-hop néerlandais formé en 2004 ;
 Opposites, un album du groupe de rock alternatif britannique Biffy Clyro sorti en 2013 ;
 Opposites : Live from Glasgow, un album live du groupe Biffy Clyro sorti en 2013.

Homonymie de titre